David Graham (19?-), acteur anglais
 David Graham (1946-), golfeur australien
 David Graham (1962-), joueur de tennis australien
 David de Burgh Graham dit David Graham (1981-), homme politique canadien